Революция 1848—1849 годов в Словакии () — буржуазно-демократическая революция в Словакии, одна из европейских революций 1848—1849 гг.. Восстание продолжалось с сентября 1848 года по ноябрь 1849 года.

Причины восстания 
Восстание было обусловлено словацким национальным советом, подавляемым венгерскими властями, в том числе революционным венгерским правительством.

Словацкое восстание поддержал бан Хорватии Йосип Елачич.

Примечания

Библиография

См. также 
 Гурбан, Йозеф Милослав

Литература 
 

Военная история Словакии
Революции 1848—1849 годов